Большой остров:

 Большой остров — другое название острова Гавайи.
 Большой остров — речной остров на реке Аргунь, на границе между Китаем и Россией.

См. также 
 Большой Остров